Maip macrothorax es la única especie conocida del género extinto Maip (de maip "la sombra de la muerte" que "mata con viento frío", y macrothorax "tórax grande") un dinosaurio terópodo megarraptórido, que vivió entre mediados a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Sudamérica.  Conocido por un esqueleto incompleto y desarticulado. Maip puede representar el megaraptórido más grande conocido de América del Sur y posiblemente del mundo.

Descripción

Se estima que Maip tenía alrededor de 9 a 10 metros de largo en vida. Como tal, puede ser el megaraptórido más grande que se conoce actualmente. Los miembros de Megaraptoridae en su conjunto aumentaron en longitud corporal tras la extinción de los carcarodontosáuridos en el hemisferio sur a principios del Cretácico superior. Se plantea la hipótesis de que la ausencia de estos grandes depredadores apicales permitió que otros terópodos se diversificaran y llenaran el espacio del nicho vacío. Los megaraptóridos, además de los abelisáuridos y los unenlágidos, se convirtieron entonces en los principales depredadores de sus ecosistemas. Un análisis de megaraptoranos conocidos muestra que los miembros del clado en Asia, América del Sur y Australia oscilaron entre 4 y 4,5 metros de largo durante el periodo comprendido ente el Barremiense al Aptiense, después de lo cual las formas del Aptiense al Turoniense temprano aumentaron a 4,5 a 6 metros en Australia y América del Sur. Los megaraptóridos del Turoniense al Coniaciense, solo conocidos en América del Sur, eran más grandes, de 6 a 7 metros de largo, y las formas finales del Santoniense al Maastrichtiense eran aún más grandes, de 7 a 10 metros. Los autores de la descripción interpretaron las huellas en las costillas conservadas como puntos de unión de los ligamentos. De estos, se infirió que Maip habría tenido un sistema respiratorio comparable al de las aves modernas, en lugar de los de otros reptiles existentes, como los cocodrilos.

Descubrimiento e investigación
El espécimen holotipo de Maip, MPM 21545, fue descubierto en la Granja La Anita, 30 kilómetros al oeste de El Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina. El material fósil conocido consta del axis, varias vértebras dorsales y caudales, costillas cervicales y dorsales , gastralia, un coracoides izquierdo, escápula fragmentada, pubis parcial y metatarsiano parcial. Algunos de estos huesos fueron descritos en 2019 por Novas et al. El espécimen se encontró desarticulado pero asociado en un área de 5 por 3 metros cuadrados. El espécimen holotipo incluye algunos huesos previamente desconocidos en otros megaraptóridos. Aunque fragmentario, representa uno de los esqueletos megaraptóridos más completos que se conocen.

Maip se anunció por primera vez en una preimpresión de Research Square en 2021. Sin embargo, dado que el documento no cumplía con los requisitos necesarios, se consideró que el nombre del taxón era informal. En 2022, el material fósil fue descrito válidamente como perteneciente a un nuevo género y especie de megaraptóridos por Rolando et al.. El nombre genérico, Maip, hace referencia a un ser malicioso en la mitología de Aonikenk que es "la sombra de la muerte que mata con viento frío". El nombre específico, M. macrotórax, se deriva del griego makrós, que significa "largo", y el latín tórax, que significa "pecho", en referencia a su gran cavidad torácica.

Clasificación
En sus análisis filogenéticos, Rolando et al. de 2022 recuperaron a Maip como un megaraptórido derivado en una politomía con otros megaraptóridos argentinos. También notaron la presencia de dos clados distintos, un clado más inclusivo, compuesto por todos los megaraptóridos excepto Fukuiraptor y Australovenator, que se lo identifica como "Clado A", y un clado más exclusivo de megaraptóridos más grandes, completamente sudamericanos, el "Clado B". Al igual que los análisis previos de otros autores, Megaraptora se anida dentro de Coelurosauria, como el taxón hermano de Tyrannosauroidea.

Filogenia
El cladograma a continuación muestra los resultados de Megaraptora de los análisis filogenéticos realizados por Rolando et al. del 2022.

Paleoecología
Maip se conoce de la Formación Chorrillo del sur de Argentina, fechada en el Maastrichtiense. Otros dinosaurios con nombre conocidos de la formación incluyen Isasicursor, un ornitópodo elasmariano y Nullotitan , un saurópodo titanosauriano. También se han recuperado de la formación restos indeterminados pertenecientes a anquilosaurios, euiguanodontianos, hadrosáuridos, noasáuridos y unenlágidos. Fósiles de anuros, peces, mamíferos indeterminados también se han recuperado. También se conocen mosasáuridos, serpientes, tortugas y gasterópodos. Material fósil muy fragmentario, incluidos los dientes y el centro dorsal, ha sido clasificado como poseedor de afinidades megaraptóridas, pero es demasiado fragmentario para ser asignado a Maip o cualquier otro taxón.

Referencias

Enlaces externos 

Megaraptora
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur
Fósiles de Argentina